Bringolf ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Bringolf (1851–1946), Schweizer Architekt
 Aurel Bringolf (* 1987), Schweizer Handballspieler
 Ernst Bringolf (1889–1954), Schweizer Schauspieler, Regisseur und Dramaturg
 Hans Ormund Bringolf (1876–1951), Schweizer Abenteurer
 Maya Bringolf (* 1969), Schweizer bildende Künstlerin
 Walther Bringolf (1895–1981), auch Walter Bringolf, Schweizer Politiker (SP)